Список игр, разработанных Capcom.

3DO 
 Super Street Fighter II Turbo

Amiga 
 Street Fighter II
 Super Street Fighter II

Аркадные игры 
 1941: Counter Attack
 1942
 1943: The Battle of Midway
 1943 Kai: Midway Kaisen
 1944: The Loop Master
 19XX: The War Against Destiny
 Adventure Quiz 2: Hatena? no Daibouken
 Adventure Quiz: Capcom World
 Alien vs. Predator
 Armored Warriors
 Avengers
 Battle Circuit
 Battle Arena Toshinden 2
 Bionic Commando
 Black Tiger
 Block Block
 Buster Bros.
 Cadillacs and Dinosaurs
 Capcom Baseball - Suketto Gaijin Oo-Abare
 Capcom Fighting Evolution
 Capcom Sports Club
 Capcom vs. SNK 2
 Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000
 Capcom World 2
 Capcom World
 Captain Commando
 Carrier Air Wing
 Choko
 Commando
 Cyberbots
 Darkstalkers
 Dimahoo
 Dokaben
 Dungeons & Dragons: Tower of Doom
 Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara
 Eco Fighters
 Exed Exes (выпущена в США, как Savage Bees)
 F-1 Dream
 Final Fight
 Final Fight Revenge
 Forgotten Worlds
 Ghosts 'n Goblins
 Ghouls 'n Ghosts
 Giga Wing
 Gun.Smoke
 JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future
 JoJo's Venture
 King of Dragons
 Knights of the Round
 Last Duel
 Led Storm
 Legendary Wings
 Mad Gear
 Magic Sword
 Magical Tetris Challenge Featuring Mickey
 Marvel Super Heroes
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
 Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
 Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
 Mega Man 2: The Power Fighters
 Mega Man: The Power Battle
 Mega Twins
 Mercs
 Mobile Suit Gundam: Federation VS Zeon (разработано для Banpresto)
 Mobile Suit Gundam: AEUG Vs Titans (разработано для Banpresto)
 Mobile Suit Gundam SEED: Federation vs ZAFT (разработано для Banpresto)
 Muscle Bomber Duo
 Nemo
 NightWarriors
 Pirate Ship Higemaru
 Plasma Sword
 Pocket Fighter
 PowerStone
 PowerStone 2
 Progear
 Project Justice (Moreo! Justice Gakuen)
 Puzz Loop 2
 Quiz & Dragons
 Quiz Nanairo Dreams
 Quiz San Goku Shi
 Quiz Tonosama no Yabou
 Quiz Tonosama no Yabou 2
 Red Earth
 Rival Schools: United By Fate
 Saturday Night Slam Masters
 Section Z
 Slipstream
 Side Arms Hyper Dyne
 SonSon
 Spawn: In the Demon's Hand
 Star Gladiator - Episode 1: Final Crusade
 Street Fighter
 Street Fighter Alpha
 Street Fighter Alpha 2
 Street Fighter Alpha 3
 Street Fighter EX
 Street Fighter EX Plus
 Street Fighter EX 2
 Street Fighter EX 2 Plus
 Street Fighter II
 Street Fighter II' Champion Edition
 Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
 Street Fighter III: 3rd Strike
 Street Fighter III: New Generation
 Street Fighter III: Second Impact
 Street Fighter Zero 2 Alpha
 Street Fighter Zero 3 Upper
 Street Fighter: The Movie
 Strider
 Strider 2
 Super Muscle Bomber
 Super Puzzle Fighter II Turbo
 Super Street Fighter II
 Super Street Fighter II Turbo
 Tech Romancer
 The Punisher (аркада)
 Three Wonders
 Tiger Road
 Trojan
 Truxton
 U.N. Squadron
 Vampire Hunter 2
 Vampire Savior
 Vampire Savior 2
 Varth: Operation Thunderstorm
 Vulgus
 War of the Grail
 Warriors of Fate
 Willow
 X-Men vs. Street Fighter
 X-Men: Children of the Atom
 Devil May Cry 4
 Marvel vs Capcom 3

Commodore 64 
 1942
 1943: The Battle of Midway
 Bionic Commando
 Black Tiger
 Cabal
 Commando
 Dynasty Wars
 Final Fight
 Ghosts 'n Goblins
 Ghouls 'n Ghosts
 Gun.Smoke
 Hat Trick
 Last Duel
 Led Storm
 Mercs
 Pocket Rockets
 Side Arms
 Stocker
 Street Fighter
 Street Fighter II
 Strider
 Strider 2
 Tiger Road
 U.N. Squadron

MSX 
 1942 (игра)
 Higemaru Makaijima - Nanatsu no Shima Daibouken

PC 
 Bionic Commando Rearmed
 Bionic Commando
 Breath of Fire IV
 Cabal (игра)
 Capcom Arcade Hits Volume 2
 Capcom Fighting evolution max 2008
 Chaos Legion
 Dark Void
 Devil May Cry 3: Special Edition
 Devil May Cry 4
 Devil May Cry 5
 DmC: Devil May Cry
 Dragon’s Dogma
 Dino Crisis
 Dino Crisis 2
 DuckTales: Remastered
 Forgotten Worlds
 FLOCK!
 Ghosts 'n Goblins
 Gyakuten Saiban
 Gyakuten Saiban 2
 Gyakuten Saiban 3
 Lost Planet
 Lost Planet: Extreme Condition
 Lost Planet 2
 Lost Planet 3
 Ultimate Marvel vs. Capcom 3
 Marvel vs. Capcom: Infinite
 Mega Man
 Mega Man 3
Mega Man 11
Mega Man: Legacy Collection
Mega Man: Legacy Collection 2
 Mega Man X
 Mega Man X3
 Mega Man X4
 Mega Man X5
 Mega Man X6 (только Азия)
 Mega Man X7 (только Азия)
 Mega Man X8
Mega Man X: Legacy Collection
Mega Man X: Legacy Collection 2
Mega Man Zero/ZX: Legacy Collection
 Mega Man Legends
 Mega Man Legends 2
 Monster Hunter: World
 Onimusha: Warlords (только Азия)
 Onimusha 3: Demon Siege
 Pocket Rockets
 ''Remember Me
 Resident Evil (игра, 1996)
 Resident Evil 2
 Resident Evil 3: Nemesis
 Resident Evil: Survivor (только Азия)
 Resident Evil 4
 Resident Evil 5
 Resident Evil 6
 Resident Evil 7: Biohazard
 Resident Evil 2
 Resident Evil: Operation Raccoon City
 Resident Evil Village
 Steel Fang
 Street Fighter
 Street Fighter II
 Street Fighter IV
 Street Fighter V
 Super Street Fighter II
 Super Street Fighter II Turbo
 Street Fighter Alpha
 Street Fighter Alpha 2
 Strider
 Trojan
 X-Men: Children of the Atom
 Dragon's Dogma Online
Dai Gyakuten Saiban: Naruhodō Ryūnosuke no Bōken

Пинболл 
 Airborne
 Big Bang Bar
 BreakShot
 Flipper Football
 Kingpin
 Pinball Magic

Famicom/NES 
 1942
 1943: The Battle of Midway
 Adventures in the Magic Kingdom
 Bionic Commando
 Chip 'n Dale: Rescue Rangers
 Chip 'n Dale: Rescue Rangers 2
 Code Name: Viper
 Commando
 Darkwing Duck
 Destiny of an Emperor
 Destiny of an Emperor II
 Double Dragon (разработано для TJC, выпущена в Японии)
 Double Dragon 2 (разработано для TJC, сделано в Японии)
 Double Dragon 3 (разработано для TJC, сделано в Японии)
 Duck Tales
 Duck Tales 2
 F1 Dream
 G.I. Joe: The Atlantis Factor
 Gargoyle's Quest 2
 Ghosts’n Goblins
 Gold Medal Challenge
 Gunsmoke
 Higemaru Makaijima - Nanatsu no Shima Daibouken
 Journey to Silius (разработано для Tokai Engineering и Sunsoft, как Raf World)
 Legendary Wings
 The Little Mermaid
 Little Nemo: The Dream Master
 Mega Man (Rockman)
 Mega Man 2 (Rockman 2)
 Mega Man 3 (Rockman 3)
 Mega Man 4 (Rockman 4)
 Mega Man 5 (Rockman 5)
 Mega Man 6 (Rockman 6)
 Mickey Mousecapade (разработано для Hudson Soft)
 Mighty Final Fight
 Pirate Ship Higemaru
 Rockin' Kats (разработано для Atlus, как New York Nyankies)
 Section Z
 Snow Brothers
 SonSon
 Street Fighter 2010
 Strider
 Super Spy Hunter (разработано для Sunsoft, как Battle Formula)
 Sweet Home (не выпускалась в Северной Америке и Европе)
 TaleSpin
 Trojan
 Willow
 Wily and Right's RockBoard: That's Paradise (только Япония)
 Yo! Noid (выпущена в Японии, как Kamen no Ninja Hanamaru)

Famicom Disk System 
 Section Z

Game Boy 
 Bionic Commando
 Darkwing Duck
 Duck Tales
 Duck Tales 2
 Gargoyle's Quest
 Makai-Mura Gaiden: The Demon Darkness
 Mega Man in Dr. Wily's Revenge
 Mega Man II (Game Boy)
 Mega Man III (Game Boy)
 Mega Man IV (Game Boy)
 Mega Man V (Game Boy)
 Street Fighter II
 TaleSpin

Super Famicom/SNES 
 Bonkers
 Breath of Fire
 Breath of Fire II
 Capcom's Soccer Shootout
 Captain Commando
 Demon's Crest
 Disney's Aladdin
 Eye of the Beholder
 Final Fight
 Final Fight 2
 Final Fight 3
 Final Fight Guy
 Goof Troop
 Great Circus Mystery
 Knights of the Round
 Magic Sword
 Magical Quest starring Mickey Mouse
 Marvel Super Heroes: War of the Gems
 Mega Man 7
 Mega Man Soccer
 Mega Man X
 Mega Man X2
 Mega Man X3
 Mickey to Donald Magical Adventure 3
 RockMan & Forte
 Saturday Night Slam Masters
 Street Fighter Alpha 2
 Street Fighter II
 Street Fighter II Turbo
 Super Ghouls 'n Ghosts
 Super Pang
 Super Street Fighter II
 The King of Dragons
 U.N. Squadron
 Wizardry V
 X-Men: Mutant Apocalypse

Nintendo 64 
 Mega Man 64
 Resident Evil 2
 Magical Tetris Challenge

Game Boy Color 
 Magical Tetris Challenge
 Mega Man Xtreme
 Mega Man Xtreme 2
 Metal Walker
 Warauinu no Bouken GB: Silly Go Lucky!
 Resident Evil Gaiden
 Shantae
 Street Fighter Alpha
 Toki Tori
 Trouballs

Game Boy Advance 
 Aladdin (портировано с SNES)
 Breath of Fire
 Breath of Fire II
 Capcom Classics Mini-Mix
 Disney's Magical Quest (портировано с SNES)
 Disney's Magical Quest 2 Starring Mickey and Minnie (портировано с SNES)
 Disney's Magical Quest 3 Starring Mickey and Donald
 Famicom Mini: Ghosts 'n Goblins
 Final Fight One
 Gyakuten Saiban
 Gyakuten Saiban 2
 Gyakuten Saiban 3
 Mega Man & Bass
 MegaMan Battle Network
 MegaMan Battle Network 2
 MegaMan Battle Network 3
 MegaMan Battle Network 4
 MegaMan Battle Network 5
 MegaMan Battle Network 6
 MegaMan Battle Chip Challenge
 Mega Man Zero
 Mega Man Zero 2
 Mega Man Zero 3
 Mega Man Zero 4
 Onimusha Tactics
 Super Ghouls 'n Ghosts
 Super Street Fighter II: Turbo Revival
 Street Fighter Alpha 3

Nintendo GameCube 
 Auto Modellista
 Capcom vs. SNK 2 EO
 Disney's Hide and Sneak
 Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse
 Gotcha Force
 Killer7
 Mega Man Network Transmission
 Mega Man X Command Mission
 Mega Man Anniversary Collection
 Mega Man X Collection
 P.N. 03
 Resident Evil Zero
 Resident Evil
 Resident Evil 2
 Resident Evil 3: Nemesis
 Resident Evil Code: Veronica X
 Resident Evil 4
 Viewtiful Joe
 Viewtiful Joe 2
 Viewtiful Joe: Red Hot Rumble

Nintendo 3DS 
 Mega Man Legends 3

Nintendo DS 
 Gyakuten Saiban 4
 Kabu Trader Shun
 Mega Man ZX
 Mega Man ZX Advent
 MegaMan Battle Network 5: Double Team
 Mega Man Star Force
 Phoenix Wright: Ace Attorney
 Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All
 Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations
 Viewtiful Joe: Double Trouble
 Resident Evil: Deadly Silence

Wii 
 Monster Hunter Tri
 Resident Evil: The Umbrella Chronicles
 Sengoku Basara 2
 Sengoku Basara 3 (англ. Sengoku Basara: Samurai Heroes)
 Resident Evil 4
 Resident Evil Umbrella Chronicles
 Resident Evil Darkside Chronicles
 Resident Evil Zero
 Street Fighter II (Virtual Console)
 Super Ghouls 'n Ghosts (Virtual Console)
 Final Fight (Virtual Console)
 Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure

Sega Master System 
 Forgotten Worlds
 Ghouls 'N Ghosts
 Mercs
 Street Fighter II
 Strider

Sega Mega Drive/Sega Genesis 
 Chiki Chiki Boys
 Disney’s The Magical Quest starring Mickey Mouse (отменен)
 Disney’s The Great Circus Mystery starring Mickey and Minnie
 Forgotten Worlds
 Ghouls 'N Ghosts
 Mega Man: The Wily Wars
 Mercs
 Saturday Night Slam Masters
 Street Fighter II' Special Champion Edition
 Super Street Fighter II The New Challengers
 Strider
 The Punisher

Sega Game Gear 
 Mega Man

Sega Mega CD 
 Final Fight CD

Sega Saturn 
 Capcom Generation 1
 Capcom Generation 2
 Capcom Generation 3
 Capcom Generation 4
 Capcom Generation 5 (Street Fighter Collection 2)
 Cyberbots: Full Metal Madness
 Night Warriors: Darkstalker’s Revenge
 Vampire Savior: The Lord of Vampire
 Dungeons & Dragons Collection
 Final Fight Revenge
 Gakkou no Kowai Uwasa: Kako-San Gakita!!
 Marvel Super Heroes
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
 Mega Man 8 Anniversary Collector's Edition
 Mega Man X3
 Mega Man X4
 Super Adventure Rockman
 Pocket Fighter
 Resident Evil
 Shichisei Toushin: Guyferd
 Street Fighter Collection
 Street Fighter: The Movie
 Street Fighter II: Movie
 Street Fighter Alpha
 Street Fighter Alpha 2
 Street Fighter Zero 3 (Street Fighter Alpha 3)
 Super Puzzle Fighter II Turbo
 Tenchi Wo Kurau II (Warriors of Fate)
 Wonder 3 (Three Wonders)
 X-Men: Children of the Atom
 X-Men vs. Street Fighter

Sega Dreamcast 
 Bounty Hunter Sara: Holy Mountain no Teiou
 Cannonspike
 Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000
 Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro
 Capcom vs. SNK 2: Millionaire Fighting 2001
 Dino Crisis
 El Dorado Gate Volume 1
 El Dorado Gate Volume 2
 El Dorado Gate Volume 3
 El Dorado Gate Volume 4
 El Dorado Gate Volume 5
 El Dorado Gate Volume 6
 El Dorado Gate Volume 7
 Gaia Master Kessen!: Seikiou Densetsu
 Giga Wing
 Giga Wing 2
 Heavy Metal: Geomatrix
 JoJo's Bizarre Adventure
 Mars Matrix: Hyper Solid Shooting
 Marvel vs. Capcom
 Marvel vs Capcom 2
 Mobile Suit Gundam: Federation VS Zeon DX (разработано для Banpresto)
 Plasma Sword: Nightmare of Bilstein
 Power Stone
 Power Stone 2
 Project Justice
 Resident Evil 2
 Resident Evil 3
 Resident Evil Code: Veronica
 Biohazard Code: Veronica Complete (Resident Evil Code: Veronica X)
 Spawn: In the Demon's Hand
 Super Street Fighter II X for Matching Service
 Street Fighter Alpha 3
 Street Fighter III: Double Impact
 Street Fighter III: Third Strike
 Super Puzzle Fighter II X for Matching Service
 Tech Romancer
 Vampire Chronicles

Sony PlayStation 
 Bounty Hunter Sara
 Bounty Hunter Sarah
 Breath of Fire III
 Breath of Fire IV
 Buster Bros. Collection
 Capcom Generation 1
 Capcom Generation 2
 Capcom Generation 3
 Capcom Generation 4
 Capcom Generation 5
 Capcom vs. SNK Pro
 Captain Commando
 Cyberbots
 Darkstalkers
 DarkStalkers 3
 Dino Crisis
 Dino Crisis 2
 Fox Hunt
 Fushigi Keiji
 Gaia Master
 JoJo's Bizarre Adventure
 Magical Tetris Challenge
 Marvel Super Heroes
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
 Marvel vs. Capcom
 Mega Man 8 Anniversary Collector's Edition
 Mega Man Legends (на Nintendo 64, как Mega Man 64)
 Mega Man Legends 2
 Mega Man X3
 Mega Man X4
 Mega Man X5
 Mega Man X6
 One Piece Mansion
 Pocket Fighter
 Puzzle Fighter
 Resident Evil
 Resident Evil 2
 Resident Evil 2: Dual Shock Edition
 Resident Evil 3: Nemesis
 Resident Evil: Director's Cut
 Resident Evil: Survivor
 Rival Schools: United By Fate
 Rockman
 Rockman 2
 Rockman 3
 Rockman 4
 Rockman 5
 Rockman 6
 Rockman Battle & Chase
 Shichisei Toushin: Guyferd
 Shiritsu Justice Gakuen Nekketsu Seisyun Nikki 2
 Star Gladiator (сиквел, Plasma Sword, доступен на Dreamcast)
 Startling Adventures: Kuusou Daibouken X 3
 Street Fighter Alpha
 Street Fighter Alpha 2
 Street Fighter Alpha 3
 Street Fighter Collection
 Street Fighter Collection 2
 Street Fighter EX Alpha
 Street Fighter II Movie
 Street Fighter Zero 2
 Street Fighter: The Movie
 Strider 2
 Super Adventure RockMan
 Super Puzzle Fighter II Turbo
 Suzumo no Gatari
 The Misadventures of Tron Bonne
 Trick'N Snowboarder
 Wonder 3
 X-Men vs. Street Fighter

Sony PlayStation 2 
 Ashita no Joe 2: The Anime Super Remix
 Auto Modellista
 Bombastic
 Beat Down: Fists of Vengeance
 Breath of Fire: Dragon Quarter
 Capcom Classics Collection
 Capcom Classics Collection Vol. 2
 Capcom Fighting Evolution
 Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium
 Catan
 Chaos Legion
 Clock Tower 3
 Critical Bullet: 7th Target
 Darkwatch
 Devil Kings
 Devil May Cry
 Devil May Cry 2
 Devil May Cry 3: Dante's Awakening
 Devil May Cry 3: Special Edition
 Dino Stalker
 Everblue
 Everblue 2
 Final Fight: Streetwise
 GioGio's Bizarre Adventure
 Glass Rose
 Gregory Horror Show
 Haunting Ground
 Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition
 Killer 7
 Kyojin no Hoshi
 Legend of Kay
 Marvel vs. Capcom 2
 Maximo vs. Army of Zin
 Maximo: Ghosts to Glory
 Mega Man X7
 Mega Man X Command Mission
 Mega Man X8 (издано Taito Corporation Japan)
 Mega Man Anniversary Collection
 Mega Man X Collection
 Mobile Suit Gundam: Federation VS Zeon (разработано для Banpresto)
 Mobile Suit Gundam: AEUG Vs Titans (разработано для Banpresto)
 Mobile Suit Gundam SEED: Federation vs ZAFT (разработано для Banpresto)
 Monster Hunter
 Namco x Capcom (разработано для Namco)
 Okami
 Onimusha: Warlords
 Onimusha 2: Samurai's Destiny
 Onimusha Blade Warriors
 Onimusha 3: Demon Siege
 Onimusha: Dawn of Dreams
 Resident Evil Code: Veronica X
 Resident Evil Survivor 2: Code Veronica
 Resident Evil: Dead Aim
 Resident Evil Outbreak
 Resident Evil Outbreak File #2
 Resident Evil 4
 Rule of Rose
 Sengoku BASARA
 Shadow of Rome
 Street Fighter EX 3
 Street Fighter III: Third Strike
 Street Fighter Anniversary Collection
 Street Fighter Alpha Anthology
 The Magical Ninja: Jiraiya Kenzan!
 Tim Burton's The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge
 Under the Skin
 Viewtiful Joe
 Viewtiful Joe 2
 Way of the Samurai 2
Without Warning

Sony PlayStation 3 
 Asura's Wrath
 Bionic Commando
 Dark Void
 Dead Rising 2
 Dead Rising 2: Off the Record
 Devil May Cry 4
 Devil May Cry: HD Collection
 DmC
 Dragon's Dogma
 E.X. Troopers (Japan only)
 Lost Planet: Extreme Condition
 Lost Planet 2
 Lost Planet 3 (forthcoming)
 Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds
 Monster Hunter Portable 3rd HD ver. (Japan only)
 MotoGP 08
 MotoGP 09/10
 MotoGP 10/11
 Remember Me (forthcoming)
 Resident Evil 5
 Resident Evil 6
 Resident Evil: Operation Raccoon City
 Resident Evil: Revelations Unveiled Edition
 *Resident Evil: Revelations 2
(forthcoming)
 Sengoku Basara: Samurai Heroes
 Street Fighter IV
 Street Fighter X Tekken
 Super Street Fighter IV
 Super Street Fighter IV: Arcade Edition
 Ultimate Marvel vs. Capcom 3

 PlayStation Network
 1942: Joint Strike
 Age of Booty
 Bionic Commando Rearmed
 Bionic Commando Rearmed 2
 Capcom Arcade Cabinet
 Cyberbots: Full Metal Madness
 Darkstalkers
 Darkstalkers 3
 Darkstalkers Resurrection
 Dino Crisis
 Dino Crisis 2
 Final Fight: Double Impact
 Flock
 JoJo’s Bizarre Adventure HD Ver.
 Marvel vs. Capcom Origins (Marvel Super Heroes, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes)
 Marvel vs. Capcom 2 Mega Man 9 Mega Man 10 Mega Man Universe (cancelled)
 Okami HD Pocket Fighter Resident Evil: Director’s Cut
 Resident Evil 2 (игра, 1998)
 Resident Evil 3
 Resident Evil Code: Veronica X HD
 Resident Evil 4 HD
 Rocketmen: Axis Of Evil
 Street Fighter Alpha
 Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix
 Super Street Fighter II Turbo HD Remix
 Street Fighter III: 3rd Strike Online Edition
 Wolf of the Battlefield: Commando 3
 World Gone Sour
 DmC: Devil may Cry
 resident evil revelations 2

Sony PlayStation 4 
 Deep Down
 Marvel vs. Capcom: Infinite
 Resident Evil 7: Biohazard
 Street Fighter V
 Monster Hunter: World
Resident Evil 4
Resident Evil 5
 Resident Evil 2
 Devil May Cry 5
 Resident Evil 3
 Resident Evil: Resistance

Sony PlayStation Portable 
 Breath of Fire III
 Capcom Classics Collection Reloaded
 Capcom Classics Collection Remixed
 Capcom Puzzle World
 Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower
 Dragon Tales: Dragon Seek
 Finder Love
 Mega Man Legends
 Mega Man Legends 2
 Mega Man Powered Up
 Mega Man: Maverick Hunter X (для Taito Corp Japan)
 Monster Hunter Portable
 Monster Hunter Portable 2nd
 Power Stone Collection
 Street Fighter Alpha 3 Max
 Ultimate Ghosts 'n Goblins
 Viewtiful Joe: Red Hot Rumble

TurboGrafx-16 
 Side Arms
 son son 2

Turbo CD 
 Buster Bros.
 Fighting Street

WonderSwan 
 Rockman & Forte Mirai kara no Chōsensha
 Rockman Battle and Fighters

WonderSwan Color 
 Rockman EXE WS

Microsoft Xbox 
 Auto Modellista
 Beat Down: Fists of Vengeance
 Capcom Classics Collection
 Capcom Classics Collection Vol. 2
 Capcom vs. SNK 2 EO
 Darkwatch
 Dino Crisis 3
 Final Fight: Streetwise
 Genma Onimusha
 Group S Challenge
 Mega Man Anniversary Collection
 Marvel vs. Capcom 2
 Pro Cast Sports Fishing
 Steel Battalion (издана в Японии под названием Tekki)
 Steel Battalion: Line of Contact
 Street Fighter Anniversary Collection

Microsoft Xbox 360 
 Asura's Wrath
 Devil May Cry (Анонсировано)
 Dead Rising
 Dead Rising 2: Off the Record
 Devil May Cry 4
 Lost Planet
 Resident Evil 5
 Rocketmen: Axis of Evil (Xbox Live Arcade)
 Street Fighter 2: Hyper Fighting (Xbox Live Arcade)
 Street Fighter IV
 Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix (Xbox Live Arcade)
 Super Street Fighter II Turbo HD Remix (Xbox Live Arcade)
 Super Ghouls 'n Ghosts (Xbox Live Arcade)
 Talisman (Xbox Live Arcade)
 Resident Evil 6
 DmC: Devil may Cry

Sinclair ZX Spectrum 
 1942
 1943: The Battle of Midway
 Bionic Commando
 Black Tiger
 Capcom Collection
 Commando
 Desperado
 Dynasty Wars
 Final Fight
 Forgotten Worlds
 Ghosts 'n Goblins
 Ghouls 'n Ghosts
 Last Duel
 Led Storm
 Mega Twins
 Mercs
 Side Arms
 Street Fighter
 Street Fighter II
 Strider
 Strider 2
 Tiger Road
 U.N. Squadron

Capcom